Avec moi – singolo di Emma Muscat del 2019
 Avec moi – singolo di Hu del 2022